Silly může být: 

 Silly (departement) – departement Burkiny Faso
 Silly (Belgie) – belgická obec ve Valonsku
 Silly-sur-Nied – francouzská obec v departementu Moselle
 Silly-en-Gouffern – francouzská obec v departementu Orne
 Silly-le-Long – francouzská obec v departementu Oise
 Mouterre-Silly – francouzská obec v departementu Vienne
 Silly-Tillard – francouzská obec v departementu  Oise
 Silly-en-Saulnois – francouzská obec v departementu Moselle
 Silly (hudební skupina), také Familie Silly – německá rocková skupina